Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup 2011 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 500 z cyklu Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup rozgrywany w dniach 14–20 lutego 2011 roku w Memphis na kortach twardych w hali o puli nagród 1 100 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011